Donalds pode se referir a:
 Donalds (Carolina do Sul)
 Andru Donalds

Veja Também
 Donald

Desambiguação